Таволжа́нка () — село в Астраханском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Астраханского сельского округа. Код КАТО — 113630300.

География 
Село расположено на правом берегу реки Ишим, в центральной части района, на расстоянии примерно 12 километров (по прямой) к западу от административного центра района и сельского округа — села Астраханка.

Абсолютная высота — 295 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Жанабирлик — на востоке, село Шиликты — на юге.

Близ села проходит проселочная дорога «Астраханка — Колутон».

Население 
В 1989 году население села составляло 533 человека (из них русские — 44 %, казахи — 21 %, немцы — 20%).

В 1999 году население села составляло 422 человека (209 мужчин и 213 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 306 человек (159 мужчин и 147 женщин).

Улицы 
 ул. Речная

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Астраханского района